Frenz (Inden), plaats bij Inden (Nordrhein-Westfalen)
 Frenz (Osternienburger Land), plaats in Saksen-Anhalt
 Frenz (Weyer), plaats bij Weyer (Opper-Oostenrijk)